Villeneuve může znamenat:

Místa 
 Villeneuve (Vaud) – obec ve Švýcarsku
 Villeneuve (Valle d'Aosta) – obec v Itálii

 Villeneuve-d'Ascq – město ve Francii
 Villeneuve-la-Lionne – obec ve Francii
 Villeneuve-la-Guyard – obec ve Francii
 Villeneuve-sur-Auvers – obec ve Francii
 Villeneuve-sur-Lot – obec ve Francii

Osoby 
 Denis Villeneuve (* 1967) – kanadský filmový režisér
 Jérôme Pétion de Villeneuve (1756–1794) radikál v době francouzské revoluce
 Pierre-Charles-Jean-Baptiste-Sylvestre de Villeneuve (1763–1806) námořní admirál z napoleonských válek
 Gilles Villeneuve (1950–1982) – pilot formule 1
 Jacques Villeneuve (* 1971) pilot formule 1

Externí odkazy